Kurzer Prozess bezeichnet:
 ein abgekürztes oder beschleunigtes Gerichtsverfahren, siehe Kurzer Prozess (Urteil)
 einen Film von Michael Kehlmann, siehe Kurzer Prozeß (1967)
 einen Film von Jon Avnet, siehe Kurzer Prozess – Righteous Kill
 Kurzer Prozess (Band), eine Rapgruppe aus Nürnberg